Harry Schoenmakers kan verwijzen naar een van de volgende wielrenners:

 Harry Schoenmakers (Blerick)
 Harrie Schoenmakers (Eindhoven)